MAGI3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 506 амінокислот, а молекулярна маса — 165 608.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані, клітинних контактах, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки